«What For?» (Для чего?) — песня в исполнении латвийской исполнительницы Айши, с которой она представила Латвию на конкурсе песни «Евровидение 2010». Авторами песни являются Янис Лусенс Хмузыка) и Гунтарс Рачс (текст).

Песня была выбрана в качестве победителя после конкурса «Eirodziesma 2010», национального отбора Латвии на «Евровидение», что позволило Аише представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение 2010», который прошёл в Осло, Норвегия.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Латвии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2010»